Morsa — mamífero marinho 
 Torno (ferramenta) — ferramenta utilizada para prender peças e componentes
 La morsa — peça teatral escrita por Luigi Pirandello